Кенгуру́:

 Кенгуру — австралийское сумчатое млекопитающее.
 Кенгуру (группа) — российская рок-группа.
 Кенгуру (конкурс) — математический конкурс-игра для школьников.
 Кенгуру (остров) — третий по площади остров Австралии.
 Кенгуру (повесть) — повесть Юза Алешковского.

Kangaroo
 Kangaroo (БТР) — канадский тяжёлый БТР времён Великой Отечественной войны.
 Х-20 (по классификации МО США и НАТО — AS-3 Kangaroo) — советская сверхзвуковая крылатая ракета.

См. также 
 Renault Kangoo